Марковский сельсовет — упразднённое в 2014 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Марковка.

История 
5 сентября 2014 года Закон Алтайского края № 59-ЗС Зелёнополянский сельсовет и Марковский сельсовет объединены в Зелёнополянский сельсовет с административным центром в селе Зелёная Поляна.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 304 человека, в том числе 137 мужчин и 167 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Марковка.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ключевского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году